La Tigra bezeichnet:

 La Tigra (Chaco), Ort in Argentinien

 Parque Nacional La Tigra, Nationalpark in Honduras

 La Tigra (1954), argentinischer Film
 La Tigra (1990), ecuadorianischer Film
 La Tigra, Chaco, argentinischer Film (2009)
 La Tigra (Mexiko), ein Fluss in Mexiko